BMW Série 8 peut désigner deux modèles automobiles :
la BMW Série 8 I (1989-1999) ;
la BMW Série 8 II (2018-).
	
Série 8
Homonymie d'automobile